|}

Die Bahnstrecke Montevideo–Paso de los Toros ist eine Eisenbahnstrecke in Uruguay. Sie führt von der Hauptstadt Montevideo nördlich entlang der Straße Ruta 5 (Uruguay) zur am Río Negro liegenden Stadt Paso de los Toros. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und zum größten Teil eingleisig.

Geschichte 

Das im Jahr 1866 gegründete Eisenbahnunternehmen Ferrocarril Central del Uruguay eröffnete am 1. Januar 1869 den 17 km langen Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Bella Vista und Las Piedras als erste Eisenbahn in Uruguay. Die Strecke wurde im Jahre 1871 südwärts bis nach Montevideo verlängert; in den 1880er Jahren auch nordwärts.

Projekt Ferrocarril Central 
Das Projekt wurde im August 2017 präsentiert. Das uruguayische Verkehrs- und Bauministerium (MTOP) schloss für den Bau und den Unterhalt der Strecke im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft einen Vertrag mit der Grupo Vía Central, einem Konsortium (, CCFC) aus der französischen NGE, der spanischen Sacyr und den uruguayischen Unternehmen Berkes und SACEEM. Der Grundstein wurde am 23. Mai 2019 gelegt. Die Bauarbeiten starteten im Februar 2020. Die Arbeiten sollen Mitte 2023 fertiggestellt sein. Durch die Umgehung von Santa Lucía und kleineren Änderungen wird sich die Streckenlänge von 273 auf 265 Kilometer verkürzen.

Die Ertüchtigung der Strecke für Güterzüge mit einer Achslast von 22,5 t steht in Zusammenhang mit dem Bau eines Zellstoffwerkes der finnischen UPM-Kymmene in Paso de los Toros und dem dadurch entstehenden Transportbedarf zum Hafen von Montevideo.

Die Bahnstrecke Montevideo–Paso de los Toros wird die erste mit ERTMS ausgestattete Strecke in Uruguay sein.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Grupo Via Central
 MTOP

Bahnstrecke in Uruguay
Eisenbahnprojekt